Воронинцевский сельский совет () — входит в состав
Оржицкого района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Воронинцы.

Населённые пункты совета 
 
 с. Воронинцы 
 с. Казачье 
 с. Котляревское 
 с. Максимовщина 
 с. Новоселовка 
 с. Приймовщина

Примечания